Threlfall ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Threlfall (1925–2007), britischer Tennisspieler
 David Threlfall (* 1953), britischer Schauspieler und Regisseur
 William Threlfall (1888–1949), deutscher Mathematiker